João Ferreira, beter bekend onder zijn spelersnaam Bigode (Belo Horizonte, 4 april 1922 - São Mateus, 31 juli 2003) was een Braziliaans voetballer.

Biografie
Bigode begon zijn carrière bij Sete de Setembro, maar maakte al snel de overstap naar Atlético Mineiro, waarmee hij in 1941 en 1942 het staatskampioenschap won. In 1943 maakte hij de overstap naar Fluminense en speelde er zes jaar en won in 1946 het staatskampioenschap. Daarna ging hij voor aartsrivaal Flamengo spelen en keerde in 1952 dan wel terug bij zijn oude liefde Fluminense en beëindigde daar ook zijn carrière.

Hij speelde ook elf wedstrijden voor het nationale elftal. In 1949 werd hij met zijn team Zuid-Amerikaans kampioen en in 1950 zat hij in de WK selectie dat in eigen land gespeeld werd. Ze bereikten de finale, die bekendstaat als de Maracanaço. Niemand had verwacht dat Brazilië thuis zou verliezen van Uruguay, Bigode speelde een slechte wedstrijd, Alcides Ghiggia dribbelde hem bij beide goals voorbij.

Ferreira